Даниэ́ль () — личное мужское (реже — женское) имя, восходящее к библейскому пророку, от которого произошли фамилия, топонимы и прочие названия. Другие варианты транскрипции: Даниил, , .

Известные по имени 
 Даниэль I (? — 1167) — епископ Пражский, дипломат.
 Даниэль Нарбонский (умер не ранее 788 или 791) — епископ Нарбона.
 Даниэль Вальдекский (1530—1577) — граф Вальдек-Вильдунгена.
 Даниэль Адам из Велеславина (1546—1599) — чешский писатель, учёный-гуманист и книгоиздатель.
 Даниэль Аугуст (род. 1969) — исландский сольный исполнитель и солист групп GusGus, Nýdönsk и Esja.
 Даниэль, герцог Вестергётландский (род. 1973) — супруг кронпринцессы Швеции Виктории (с 2010).
 Даниэль Саксонский (род. 1975) — немецкий принц Саксонского королевского дома.
 Даниэль Леоу Гретарссон (род. 1995) — исландский футболист.
 Даниэль Холодный (род. 1997)  — бывший технический директор канала «Навальный Live», политический заключённый.

Фамилия 
 Даниэль, Александр Юльевич — российский правозащитник, член правления общества «Мемориал».
 Даниэль, Антуан (1601—1648) — миссионер-иезуит, святой Римско-Католической Церкви.
 Арнаут Даниэль () — провансальский трубадур конца XII века.
 Даниэль, Дебра (род. 1991) — микронезийская пловчиха.
 Даниэль, Жан Эдуардович (наст. фамилия: Хангулов (Хангулян); род. 1962) — актёр и режиссёр, основатель театра для глухих в Таллине.
 Даниэль, Йозеф (1928—1986) — чешский дирижёр и валторнист.
 Даниэль, Леонардо (род. 1954) — мексиканский актёр телесериалов.
 Даниэль, Марк Наумович (наст. фамилия: Меерович; 1900—1940) — еврейский писатель и драматург.
 Даниэль, Роже (1915—1999) — французский шахматист.
 Даниэль, Сергей Михайлович (род. 1949) — советский и российский искусствовед.
 Даниэль, Таро (род. 1993) — японский профессиональный теннисист американского происхождения.
 Даниэль, Юлий Маркович (1925—1988) — русский прозаик и поэт, переводчик; диссидент, осуждённый по «делу Синявского и Даниэля».

Другое 
 «Даниэль Штайн, переводчик» — роман Людмилы Улицкой.
 «Даниэль и Анна» — мексиканский драматический фильм с элементами триллера режиссёра Мишеля Франко.
 Даниэль Руссо — вымышленный персонаж: одна из второстепенных героев телесериала «Остаться в живых».

 «Даниэль и Эсмира» - Жизнь основанная на реальных событиях. Любовь и счастье.

См. также

Примечания